Abbazia di Mirasole – abbazia di Opera in provincia di Milano
 Mirasole – frazione di Opera, ove è sita l'omonima abbazia
 Mirasole – frazione di Leggiuno in provincia di Varese